Osoby o nazwisku Kardas:
 Jan Kardas – polski oficer i działacz kombatancki
 Łukasz Kardas – dziennikarz, lektor, producent telewizyjny
 Łukasz Kardas – polski wioślarz
 Marian Kardas – polski siatkarz i trener siatkarski
 Piotr Kardas – polski prawnik i wykładowca